Caspar Schøller er navnet på flere personer:

 Caspar Schøller (gehejmeråd) (1644-1719) – dansk gehejmeråd og justitiarius
 Caspar Schøller (officer) (død 1716) – dansk officer